Жеруха (Cardamine) — рід трав'янистих рослин родини капустяні.

Ботанічний опис 
Листки чергові, здебільшого перисторозсічені.

Квітки білі або блідо-фіолетові, зібрані в китиці.

Плід — стручок.

Поширення та використання 
Поширена переважно в помірному поясі земної кулі. В Україні близько 10 видів. Найпоширенішою в жеруха лучна (Cardamine pratensis) — росте на вологих луках, по берегах річок та боліт; жеруха гірка (Cardamine amara) — росте в тінистих лісах, по берегах річок, добрий медонос. Листки обох видів іноді використовуються як салат. Молоді пагони та листки містять вітамін С. У корів при поїданні жерухи псується молоко. Деякі види жерух декоративні.

Вид 
Рід включає більше 150 видів, деякі з них:

Примітки

Посилання 
 Жеруха лучна. CARDAMINE PRATENSIS L.

Джерела 
 

 
Флора України
Роди квіткових